Душан Адамовић може да се односи на:

 Душан Адамовић (сликар) (1893-1975)
 Душан Адамовић (математичар) (1928-2008)